10 МИР Кюстендил (или 10 многомандатен избирателен район) е избирателен район в България, който обхваща област Кюстендил.

Парламентарни избори

юли 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. в област Кюстендил, при 35,18 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

Източници 

Кюстендил
Област Кюстендил